Трили́стник — традиционное наименование трехпластинчатого листа, либо чего-то имеющего его форму.

Известные термины:
 Трилистник (форма) — форма, образованная тремя пересекающимися дугами окружностей, применяющаяся в архитектуре и христианском символизме. Геральдическая лилия используется как символ в международном скаутском движении.
 Трилистник (растение) (Вахта трехлистная, или Трифоль; Menyanthes trifoliata) — многолетнее болотное травянистое растение.
 Трилистник (узел) — в топологии, простейший нетривиальный узел.
 Трилистник (символ) — трехпластинчатый лист белого клевера, исторический символ Ирландии и ирландцев.
 Трилистник (село) — село в Болгарии, в Пловдивской области.
 Трилистник (рок-группа) — петербургская рок-группа, основанная Дюшей Романовым.
 Арктический трилистник — военная база Российской Федерации в Арктике.

См. также